Die Kartause von Parma steht für:

 Die Kartause von Parma, Roman von Stendhal von 1839
 Die Kartause von Parma (Fernsehserie), Fernsehserie von 1982
 Die Kartause von Parma (Film), Kinofilm von Christian-Jaque von 1948 
 Das Kloster San Martino di Bocci, auch Certosa di Paradigna genannt, in der Nähe der italienischen Stadt Parma